Træden kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Træden (Horsens Kommune) – landsby i Træden Sogn, Horsens Kommune
 Træden (Esbjerg Kommune) – bebyggelse i Hostrup Sogn (Esbjerg Kommune)